O termo Capela de Nossa Senhora dos Anjos pode referir-se a:

 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Lourinhã) – na Lourinhã
 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Ponta do Sol) – na Madeira
 Ermida de Nossa Senhora dos Anjos (Vila do Porto) – ou Capela de Nossa Senhora dos Anjos nos Açores
 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Mariana) - Brasil

Ver também 
 

Nossa Senhora Anjos